Андре́й Соколо́в:
 Соколов, Андрей Александрович (1918—1984) — советский оперный певец, солист Большого театра.
 Соколов, Андрей Алексеевич (род. 1962) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Соколов, Андрей Андреевич (1930—1998) — советский и российский разработчик вычислительной техники.
 Соколов, Андрей Борисович (род. 1955) — председатель правления Альфа-банка.
 Соколов, Андрей Васильевич (1898—1980) — советский агрохимик.
 Соколов, Андрей Владимирович (партийно-литературный псевдоним: Вольский, Станислав) (1880—?) — российский социал-демократ, советский писатель и переводчик.
 Соколов, Андрей Григорьевич (в монашестве Афанасий; 1801—1868) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Соколов, Андрей Илларионович (1910—1976) — лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, генерал-лейтенант.
 
 Соколов, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик и сценарист.
 Соколов, Андрей Павлович (род. 1968) — казахстанский и российский хоккеист и тренер.
 
 Андрей Соколов — главный герой повести Михаила Шолохова «Судьба человека».